Emerich bezeichnet:

Personen mit dem Familiennamen Emerich:
 Erwin Emerich (1876–1960), deutscher Landschafts- und Portraitmaler
 Franz Emerich (1496–1560), österreichischer Arzt 
 Friedrich Joseph Emerich (1773–1802), deutscher Schriftsteller
 Georg Emerich (1422–1507), andere Schreibweise für Georg Emmerich, Kaufmann und Bürgermeister in Görlitz
 Johann Emerich, Buchdrucker im 15. Jahrhundert
 Joseph Emerich (1801–1861), deutscher Politiker 
 Martin Emerich (1846–1922), US-amerikanischer Politiker

Personen mit dem Vornamen Emerich:

 Emerich Ambros (1896–1933), ungarisch-deutscher Antifaschist
 Emerich Sinelli (1622–1685), Kapuziner, Bischof von Wien

Siehe auch:
 Emmerich
 Emmerig
 Emrich
 Imre